Satisfied – singolo di Richard Marx
Satisfied – album di Rita Coolidge
Satisfied – album di Taylor Dayne